Cyanauges är ett släkte av tvåvingar. Cyanauges ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Cyanauges